Prins Albert av Sachsen-Coburg-Gotha, född 26 augusti 1819 på slottet Rosenau i Coburg, Sachsen-Coburg-Saalfeld, död 14 december 1861 i tyfoidfeber på Windsor Castle, Berkshire, var som drottning Viktorias make Storbritanniens prinsgemål 1840–1861. Bland annat konserthuset Royal Albert Hall och gatan Albert Embankment i London är uppkallade efter honom.

Biografi
Familjen Sachsen-Coburg-Saalfeld hade kopplingar till ett antal av Europas kungahus. Albert var son till Ernst I av Sachsen-Coburg-Gotha och Louise av Sachsen-Gotha-Altenburg och föddes på slottet Rosenau utanför Coburg. Han växte upp tillsammans med sin äldre bror Ernst. Föräldrarnas äktenskap var turbulent; de separerade 1824, vilket ledde till att Louise utestängdes från hovet, och skildes 1826. Albert studerade juridik, filosofi, ekonomi och konsthistoria vid Bonns universitet och utmärkte sig i gymnastik (fäktning och ridning).

Albert gifte sig med sin kusin drottning Viktoria av Storbritannien den 10 februari 1840 i Royal Chapel, St. James's Palace, London. Han kände sig till en början begränsad i roll som gemål men kom efterhand att engagera sig för utbildningsreformer, avskaffandet av slaveriet och tog ansvar för kungliga ägor och det kungliga hushållet. Han var djupt engagerad i Great Exhibition i London 1851 och köpte egendomen Balmoral Castle 1852 och lät utöka och bygga om slottet.

Albert avled i tyfoidfeber 1861 efter att ha besökt sonen, den senare Edvard VII av Storbritannien, i Cambridge. Hans död vid 42 års ålder gjorde att drottning Viktoria hamnade i en livslång sorg. När Edward VII besteg tronen efter Viktorias död 1901 var han den första brittiska monarken av huset Sachsen-Coburg-Gotha, 1917 ändrat till huset Windsor.

Barn och barnbarn

Anfäder

Källor 

 Weintraub, Stanley, Uncrowned King: The Life of Prince Albert, New York 1997

Externa länkar 

 

Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Riddare av Strumpebandsorden
Brittiska prinsgemåler
Födda 1819
Avlidna 1861
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Personer från Coburg
Eponymer
Viktoria av Storbritannien
Alumner från Bonns universitet